Nei 16 parlamenti dei Land tedeschi (13 Landtag, la camera dei deputati a Berlino, il parlamento di Amburgo ed il parlamento di Brema) si trovano 12 partiti.

Elenco

Parlamento tedesco